Marguerite est un nom propre ou un nom commun.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Marguerite, autre nom de Margaret, satellite naturel de la planète Uranus.

Biologie 
 Marguerite commune, nom commun des plantes du genre Leucanthemum, de la famille des Astéracées.
 Marguerite ou Anémone marguerite, nom commun de Actinothoe sphyrodeta, une anémone de mer.
 Reine-Marguerite, un autre nom de l'Aster de Chine.

Sciences humaines et sociales

Sciences de l'information et des bibliothèques 
 Marguerite : classification des livres d'une bibliothèque.

Culture et société

Musique 
 Marguerite, comédie musicale d'Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg en 2008.
 La marguerite, chanson de Georges Brassens
 La Marguerite, chanson de Charles Aznavour
 Marguerite, chanson de Richard Cocciante en 1978
 Marguerite, chanson de Damien Saez

Cinéma 
 
 Marguerite, film réalisé par Xavier Giannoli et sorti en 2015
 , court-métrage de Marianne Farley sorti en 2017

Transports 
 Marguerite est le système d'autopartage de la ville de Nantes.
 La Marguerite est un ancien cotre-pilote.

Vie courante 
 Marguerite, ustensile de cuisine servant à la cuisson à la vapeur.
 Marguerite, tête d'impression de certaines imprimantes ou machines à écrire.

Anthroponyme

Prénom 
Marguerite est un prénom féminin français. Il est issu du latin Margarita, lui-même emprunté au grec Margaritês, d'un radical qui signifie « perle ».

Il a notamment été porté, par ordre chronologique et sous ses différentes formes européennes, par :
 Marguerite de Navarre (1128-1183) ou Marguerite de Sicile, reine de Sicile ;
 Marguerite de Provence (1221-1295), reine de France ;
 Marguerite de Norvège (1283-1290), reine d'Écosse ;
 Marguerite de Bourgogne (1290-1315), reine de France et de Navarre ;
 Marguerite  (1353-1412), reine de Danemark, Norvège et Suède ;
 Marguerite d'Anjou, reine d'Angleterre (1430-1482) ;
 Marguerite d'Autriche (1480-1530), princesse de Bourgogne, fille de France, infante d'Espagne et duchesse de Savoie ;
 Marguerite de Valois-Angoulême (1492-1549), dite Marguerite de Navarre, reine française ;
 Marguerite de France (1553-1615), dite la Reine Margot, reine française ;
 Marguerite Bourgeoys (1620-1700), dite Marguerite du Saint-Sacrement, sainte catholique française fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal ;
 Marguerite Boucicaut (1816-1887), née Guérin, femme d'affaires française ;
 Marguerite de Savoie (1851-1926), reine d'Italie ;
 Marguerite Steinheil (1869-1954), née Japy, salonnière française ;
 Marguerite de Prusse (1872-1954), reine de Finlande ;
 Marguerite Canal (1890-1978), musicienne, compositrice et cheffe d'orchestre française ;
 Marguerite Yourcenar, nom de plume de Marguerite Cleenewerck de Crayencour (1903-1987), écrivaine française ;
 Marguerite de Grèce (1905-1981), princesse de Grèce et du Danemark ;
 Marguerite Duras, nom de plume de Marguerite Donnadieu (1914-1996), écrivaine française.

Patronyme 

 Jean-Antoine Teissier de Marguerittes (1744-1795), un écrivain et homme politique français ;
 Gilbert Marguerite (1954-), un ancien joueur de football français.

Personnages de fiction 
 Marguerite est un personnage du Faust de Goethe ; il est apparu depuis dans de nombreuses œuvres inspirées de cette légende :
 dans l'opéra Faust de Gounod ;
 dans le roman Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov ;
 dans le roman Jack Faust de Michael Swanwick ;
 dans plusieurs tableaux de Ary Scheffer ;
 dans l'œuvre musicale La Marguerite au rouet de Franz Schubert ;
 dans le film La Beauté du diable de René Clair ;
 dans le film Marguerite de la nuit de Claude Autant-Lara ;
 Marguerite, chanson de Damien Saez ;
 Marguerite, nom français d'un personnage mineur de la pièce Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare ;
 Marguerite, comédie musicale de Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg ;
 Marguerite, nom de la vache dans le film La Vache et le Prisonnier ;
 Marguerite de Ponty, pseudonyme de Stéphane Mallarmé quand il écrivait au journal La Dernière Mode - Gazette du Monde et de la Famille, publié entre septembre et décembre 1874 ;
 Marguerite, personnage du roman Paul et Virginie de l'écrivain Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre ;
 Marguerite, personnage principal du film homonyme de Xavier Giannoli ;
 Marguerite Gautier, personnage principal du roman La Dame aux Camélias, écrit par Alexandre Dumas fils.

Toponyme 

 La baie de Marguerite est une baie de l'ouest de la péninsule Antarctique.
 Lac-Marguerite, territoire non organisé du Québec (Canada).
 
 
 Crique Marguerite, lieu-dit et cours d'eau de la commune de Roura en Guyane se déversant dans l'Orapu (bassin de l'Oyak).
transcription française du nom de l'île Margarita, au Venezuela.

Hydronyme 
 La Marguerite, affluent de l'Hérault.

Notes et références

Voir aussi 
 , le mot anglais pour la marguerite
 , page d'homonymie des saintes chrétiennes
 , page d'homonymie

Patronyme normand
Homonymie de titre